Jean Vallée peut désigner :
 Jean Vallée (1899-1979), réalisateur français ;
 Jean Vallée (1939-2014), auteur-compositeur-interprète belge.